Гран-прі Німеччини 2013 (офіційно Großer Preis Santander von Deutschland) - перегони, дев'ятий етап чемпіонату світу «Формули-1» сезону 2013 та 60-те ГП Німеччини в рамках Ф-1.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Чемпіонський залік пілотів

Чемпіонський залік конструкторів

Примітки

Посилання
 Офіційні результати перегонів

Гран-прі Німеччини
Звіти про Гран-прі сезону 2013 Формули-1
Липень 2013
2013 у Німеччині